Доммартемо́н () — муніципалітет у Франції, в регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на схід від Парижа, 50 км на південь від Меца, 4 км на північний схід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 265 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 683,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки

Посилання 
 Доммартемон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Доммартемон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель